Albert Serra Figueras (Banyoles, 1978), futbolista retirat
 Albert Serra i Juanola (Banyoles, 1975), director i productor de cinema català 
 Albert Serra i Martín (Barcelona, 1950), polític i professor universitari català